Društvo znanost.org je nevladina organizacija koja djeluje većinom na području Hrvatske. Cilj Društva je promovirati obrazovanje, znanost i vrijednosti bazirane na znanju.

Istaknuti članovi 
 Robert Skenderović - trenutni predsjednik
 Glavni odbor: Robert Skenderović, Slaven Garaj (vice-president), Ana Bedalov, Damir Kovačić, Bojan Pečnik, Petar Mimica
 Vijeće za projekte: Damir Kovačić, Robert Skenderović, Elaa Mohamad

Aktivnosti 
Među projektima i programima koje Društvo ističu se:
 Connect::Portal - slobodan i nezavisan medij i jedan od vodećih na području znanstvene politike u Hrvatskoj
 connect  - profesionalna mreža hrvatskih znanstvenika, stručnjaka, nastavnika i studenata
 Nebo na poklon - Edukacijski projekt upoznavanja učenika sa znanstvenom metodom kroz astronomiju. Namijenjen učenicima osnovnih škola u cijeloj Republici Hrvatskoj.
 INDECS  - Interdisciplinary Description of Complex Systems, znanstveni časopis
 ApID  - Astrofizička inicijativa u Dalmaciji (2007. organizirala Dalmatinsko svemirsko ljeto).

Vanjske poveznice 
 znanost.org službene stranice Društva
 Connect::Portal
 Nebo na poklon 
 Astrofizička inicijativa u Dalmaciji 

 Hrvatske udruge
 Znanost i tehnologija u Hrvatskoj